Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Internationaux de Strasbourg 2017 der Damen, die vom 20. bis 21. Mai 2017 stattfand.
Es nahmen 24 Spielerinnen teil von denen sich sechs Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
2017